Bärnsdorf ist der Name folgender Orte:
 Bärnsdorf, ein Ortsteil von Radeburg im Landkreis Meißen in Sachsen
 Bärnsdorf, eine Wüstung nördlich vom Großenhainer Ortsteil Bauda im Landkreis Meißen in Sachsen
 Bärnsdorf an der Tafelfichte, deutscher Name der Gemeinde Horní Řasnice im Okres Liberec in Tschechien

Siehe auch:
 Bernsdorf